St. Paul Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Paul Historic District (St. Paul, Oregon), NRHP-ID: 82003739
 St. Paul Historic District (St. Paul, Virginia), NRHP-ID: 11000351